Moulis může být:

 Moulis (Ariège) – francouzská obec v kantonu Saint-Girons a departementu Ariège
 Moulis-en-Médoc – francouzská obec v kantonu Castelnau-de-Médoc a departementu Gironde

příjmení
 Jiří Moulis (* 1950) – československý skibobista, mistr Evropy
 Jiří Moulis (politik) (* 1925-2004) – předseda MěNV Liberec (1964-1969)
 Josef Moulis (1894-1943) – československý právník a legionář, otec Miloslava
 Ladislav Moulis (* 1960) – český kameraman, scenárista a režisér
 Ladislav Moulis ml. (* 1988) – český kameraman, scenárista a režisér
 Miloslav Moulis (1921-2010) – český novinář a spisovatel
 Pavel Moulis (* 1991) – český fotbalový útočník i záložník
 Vladislav Moulis (1931-2006) – český historik

podobné
 Maulis – více jmen